Le Fil — второй студийный альбом французской певицы Camille, вышел 14 февраля 2005 года, и позднее, в 2006 году, был переиздан в США, Великобритании и Австралии. Название альбома переводится как «Нить».

Об альбоме 
Все песни альбома были объединены общим фоновым звуком, низким тоном, нитью продолжающимся от начала до конца. В одном из интервью Камий отметила, что многие покупатели хотели вернуть альбом, посчитав этот звук браком записи.

В 2008 году трек «Senza» был использован в рекламном ролике Ford модели Kuga.

Список композиций 

Бонус-треки (издание 2006 года):

Позиции в чартах

Награды и Премии 
 Prix Constantin в 2005
 Victoires de la Musique в 2006.

Примечания

Ссылки 

Концептуальные альбомы
Альбомы Virgin Records